Хилтоп има више значења:
 Хилтоп (Џорџија)
 Хилтоп (Западна Вирџинија)
 Хилтоп (Охајо)
 Хилтоп (округ Стар, Тексас)
 Хилтоп (округ Фрио, Тексас)
 Хилтоп (Минесота)